Hauck ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Es ist ein patronymischer Nachname, der sich vom Vornamen Hugo ableitet. Selten ist eine Ableitung aus mittelhochdeutsch  ‚Hügel‘ möglich.

Varianten 
 Haug, Haugk
 Hauk, Hauke, Huch

Namensträger

A 
 Albert Hauck (1845–1918), deutscher Theologe
 Alfred Hauck (1856–1935), deutscher Theaterschauspieler sowie Opern- und Operettensänger (Tenor)
 Alexander Wassiljewitsch Hauck (1893–?), russischer Dirigent
 Angela Hauck (* 1965), deutsche Eisschnellläuferin
 Arnold Hauck (1928–2020), deutscher Landwirt und Ehrenmitglied des Bundesverbandes Deutscher Tabakpflanzer
 Artur Hauck (1888–nach 1951), deutscher Architekt

C 
 Christian Hauck (1938–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Carola Noëlle Hauck (* 1968), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Charlie Hauck (1941–2020), US-amerikanischer Drehbuchautor

E 
 Elke Hauck (* 1967), deutsche Regisseurin
 Emil Hauck (1879–1972), österreichischer Tierarzt, Zoologe und Kynologe
 Emma Hauck (1878–1920), deutsche Art-brut-Künstlerin
 Ernst Hauck (* 1954), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Erwin Hauck (1909–1970), deutscher Radsportfunktionär und Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer

F 

 Frederick Hauck (* 1941), US-amerikanischer Astronaut

 Fritz Hauck (1852–nach 1900), deutscher Maler

G 

 Gerhard Hauck (* 1939), deutscher Soziologe
 Guido Hauck (1845–1905), deutscher Mathematiker
 Günther Hauck (* 1941), deutsch-brasilianischer Hochstapler, siehe Tatunca Nara

H 
 
 Heinrich Hauck (1890–1964), deutscher Bankier
 Helger Hauck (* 1942), österreichischer Physiker
 Herbert Hauck (1930–2014), deutscher Theaterintendant und Dramaturg
 Hermann Hauck (1893–nach 1962), deutscher Firmengründer
 Hilde Hauck (1905–1988), deutsche Landespolitikerin (Nordrhein-Westfalen) (KPD) und Widerstandskämpferin

J 

 Johannes Hauck (* 1967), deutscher Fußballspieler

K 

 Katharina Hauck (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Kathrin Hauck (* 1983), deutsche Squashspielerin

L 
 Leo Hauck (1874–1945), Professor für Haut- und Geschlechtskrankheiten
 Leopold Hauck (1870–1922), deutscher Stadtbaumeister
 Lorenz Magnus von Hauck, bayerischer Ministerialrat
 Ludwig Hauck (1870–1939), deutscher Zigarrenfabrikant

M 
 Maximilian Hauck (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Meike Hauck (* 1977), deutsche Theater- und Drehbuchautorin
 Michael Hauck (* 1960), deutscher Kunsthistoriker und Dombaumeister
 Michael Hauck (Bankier) (1927–2018), deutscher Bankier
 Mike Hauck (* 1945), britischer Sprinter
 Minnie Hauk (eigtl. Amalia Mignon Hauck, 1851–1929), US-amerikanische Opernsängerin

O 
 Otto Hauck (Bankier) (1863–1934), deutscher Bankier und Kaufmann (siehe Hauck & Aufhäuser)
 Otto Hauck (Ökonomierat) (1896–1985), deutscher Landwirtschaftslehrer, Badischer Landesökonomierat und Regierungsrat im Landwirtschaftsministerium
 Otto Hauck (* 1938), deutscher Richter

P 

 Peter Hauck (* 1957), deutscher Bildhauer, Maler und Zeichner
 Philip Hauck (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Philipp Hauck (1882–1935), deutscher Politiker (NSFB)
 Pierre Hauck (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler

R 
 Rainer Hauck (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Hauck (1924–2003), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

S 
 Sebastian Hauck (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Sigmund Hauck (1669–1738), deutscher Prämonstratenserabt
 Silke Hauck (* 1969), deutsche Jazz-, Blues-, Pop- und Soulsängerin
 Stephan Hauck (* 1961), deutscher Handballspieler

T 
 Theobald Hauck (1902–1980), deutscher Bildhauer
 Thomas von Hauck (1823–1905), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Thomas Hauck (Landschaftsarchitekt) (* 1974), österreichischer Landschaftsarchitekt und Künstler
 Thomas Johannes Hauck (* 1958), deutscher Autor, Schauspieler, Designer und Künstler

U 
 Uwe Hauck (* 1967), deutscher Autor

V 
 Victor Hauck (1868–?), deutscher Maler

W 

 Wolfgang Hauck (* 1964), deutscher Multimediakünstler, Theaterleiter und Ausstellungsmacher

Siehe auch 
 
 Hauck & Aufhäuser, Privatbankiers KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main und München
 Hauck & Bauer (Elias Hauck (* 1978) und Dominik Bauer (* 1978)), Comiczeichnerduo

 Hauk
 Haug (Begriffsklärung)
 Haugk
 Haugg
 Hauke

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym